Uvea – okręg administracyjny w Wallis i Futuna
 Uvea – wyspa w archipelagu Wallis (Wallis i Futuna)
 Uvea – rdzenni mieszkańcy archipelagu Wallis
 uvea wschodni – język austronezyjski
 uvea zachodni – język austronezyjski
 uvea (jagodówka) – dawna nazwa błony naczyniowej gałki ocznej

Zobacz też 
 Ouvéa (ujednoznacznienie)